Зай:
 Зай (в верховьях — Степной Зай) — река в Татарстане, впадает в протоку Камы.
 Зай (также Бугульминский Зай) — река в Татарстане, правый приток Степного Зая.
 Зай — посёлок в Бугульминском районе Татарстана.
 Зай — ж.-д. станция в Бугульминском районе Татарстана.
 Зай (Зайн) — одиннадцатая буква арабского алфавита.
  — народ, живущий в Эфиопии, на озере Звай.
  — язык этого народа.

См. также
 Зай-Каратай
 Зай-Чишма
 Лесной Зай
 Степной Зай (посёлок)